Епархия Инчхона () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Инчхон, Южная Корея. Епархия Инчхона входит в митрополию Сеула.

История 
6 июня 1961 года Римский папа Иоанн XXIII выпустил буллу Coreanae nationis orae, которой учредил апостольский викариат Инчхона, выделив его из апостольского викриата Сеула (сегодня — Архиепархия Сеула).

10 марта 1962 года Римский папа Иоанн XXIII издал буллу Fertile Evangelii semen, которой преобразовал апостольский викариат Инчхона в епархию.

Ординарии епархии 
 епископ William John McNaughton (6.06.1961 — 25.04.2002);
 епископ Boniface Choi Ki-San (25.04.2002 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Coreanae nationis orae, AAS 54 (1962), стр. 265 
  Булла Fertile Evangelii semen, AAS 54 (1962), стр. 552

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Информация 

 Католические епархии Республики Корея